Шишкин, Дмитрий:
 Шишкин, Дмитрий Владимирович (род. 1970) — российский самбист.
 Шишкин, Дмитрий Игоревич (род. 1992) — российский пианист.